Covington kan syfta på:

Covington, England – en ort och civil parish i Cambridgeshire, England
Covington, Skottland – en ort i South Lanarkshire, Skottland

USA
Covington, Georgia
Covington, Indiana
Covington, Kentucky
Covington, Louisiana
Covington, Michigan
Covington, New York
Covington, Ohio
Covington, Tennessee
Covington, Texas
Covington, Virginia
Covington, Washington

ru:Celeron#Covington